И́рвин, Э́рвин (, , ) — англоязычное имя и фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Ирвин, Александр (род. 1969) — американский писатель-фантаст.
 Ирвин, Альберт (1922—2015) — английский художник, абстрактный экспрессионист.
 Ирвин, Билл (род. 1950) — американский актёр, клоун и комедиант.
 Ирвин, Брендан (род. 1996) — ирландский боксёр.
 Ирвин, Гарриет (1828—1897) — архитектор-самоучка, первая женщина в США, получившая патент на архитектурные новшества.
 Ирвин, Денис (род. 1961) — ирландский футболист.
 Ирвин, Джеймс (1930—1991) — американский астронавт, побывавший на Луне.
 Ирвин, Джим (род. 1948) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Ирвин, Джексон (род. 1993) — австралийский футболист.
 Ирвин, Джереми (род. 1990) — английский актёр.
 Ирвин, Джон (род. 1940) — британский кинорежиссёр.
 Ирвин, Джон Никол (1844—1905) — губернатор территории Айдахо, губернатор территории Аризона и посол США в Португалии.
 Ирвин, Коул (род. 1994) — американский бейсболист.
 
 Ирвин, Марк (род. 1950) — канадский кинооператор.
 Ирвин, Монте (1919—2016) — американский бейсболист.
 Ирвин, Рид (1922—2004) — американский экономист.
 Ирвин, Ричард (род. 1970) — американский политик.
 Ирвин, Роберт (род. 1946) — английский писатель и историк, арабист.
 Ирвин, Сандора (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Ирвин, Стив (1962—2006) — австралийский натуралист и тележурналист.
 Ирвин, Теренс (род. 1947) — британский философ, специалист по древнегреческой философии и истории этики.
 Ирвин, Терри (урождённая Рейнс; род. 1964) — австралийская натуралистка и писательница, владелица Зоопарка Австралии.
 Ирвин, Том (род. 1956) — американский актёр.
 Ирвин, Ховард Сэмюэл (1928—2019) — американский ботаник, президент Нью-йоркского ботанического сада.
 
 Ирвин, Эрика (род. 1979) — американская модель.
 Ирвин, Эштон (род. 1994) — барабанщик группы 5 Seconds of Summer.
 Стовер-Ирвин, Юнона (1928—2011) — американская прыгунья в воду, призёр Олимпийских игр.

Топоним 
 Эрвин (Ирвин) — город в Северном Эршире (Шотландия).

См. также 
 Ирвинг ()
 Ирвайн ()

Примечания